Meilhan pode se referir a:
 Meilhan (Gers)
 Meilhan (Landes)

Desambiguações de topônimos